Helenius är ett efternamn, som finns i flera av de nordiska länderna och som är vanligast i Finland. Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal bärare i de nordiska länderna: Sverige 383, Danmark 82, Norge 9, Finland 3729. I Sverige tillkommer 40 personer med namnet Hellenius.

Personer med efternamnet Helenius eller med varianter av detta namn
 Ari Helenius (född 1944), finländsk biokemist
 David Hellenius (född 1974), svensk komiker, skådespelare och programledare i TV
 Ester Helenius (1875–1955), finländsk målare
 Eva Helenius-Öberg (född 1942), svensk musikforskare
 Karl Helenius Petersen (född 1949), svensk politiker
 Mai-Lis Hellénius (född 1953), professor i allmänmedicin
 Matti Helenius-Seppälä (1870–1920), finländsk nykterhetsman
 Nicklas Helenius (född 1991), dansk fotbollsspelare
 Riku Helenius (född 1988), finsk ishockeyspelare (målvakt)
 Robert Helenius (född 1984), finländsk tungviktsboxare
 Sami Helenius (född 1974), finsk ishockeyspelare och -tränare
 Simo Helenius (född 1942), finländsk skulptör

Se även 
 Hellenius, släkte av steklar (insekter)

Källor

Efternamn i Finland
Svenska efternamn